David Zepeda – attore messicano
 Dolores Medina Martinez Zepeda – religiosa messicana, fondatrice della congregazione delle Figlie della passione di Gesù Cristo e di Maria Addolorata, venerabile per la Chiesa cattolica
 Jorge Zepeda Patterson – scrittore e giornalista messicano
 José de Jesús Martínez Zepeda – vescovo cattolico messicano
 Miguel Zepeda – calciatore messicano, centrocampista